Список лауреатов кинонаграды MTV в категории Лучший бой ().

Награда вручается с 1996 года. В 2017 году не вручалась.

По две победы имеют Ума Турман (2004, 2005), Кэм Жиганде (2008, 2009) и Роберт Паттинсон (2009, 2011). Лидер по номинациям — Джеки Чан (4 при 1 победе).

Примечания 

 Кинонаграда MTV